

Informatica 
 MM5 – registro dell'architettura IA-32

Trasporti 
 MM5 – Linea M5 (metropolitana di Milano)
 MM5 – linea del Metrò del Mare